Mofolo ist der Familienname folgender Personen:
 Motlalepula Mofolo (* 1986), lesothischer Fußballspieler
 Thomas Mofolo (1876–1948), afrikanischer Schriftsteller

sowie

 Ha Mofolo (Matebeng), Ort im Distrikt Qacha’s Nek, Lesotho 
 Mofolo (Südafrika), ein Stadtteil von Soweto